Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2009/2010 — двадцятий чемпіонат України

Суперліга 

2009—2010
2009 в українському спорті
2010 в українському спорті